Undead — концертный альбом Ten Years After, записанный в мае 1968 года в небольшом джазовом клубе,  в Лондоне и выпущенный в августе того же года. Выступление объединило блюз, буги и джаз, соединившихся с более традиционным рок-н-роллом со стилем джамп-блюза 1950-х годов. Альбом «наглядно иллюстрирует» «эклектичное» использование Элвином Ли пентатонической шкалы, смешанной с другими модальностями.

Список композиций 
Сторона 1
 «I May Be Wrong, But I Won’t Be Wrong Always» (Элвин Ли) — 9:49
 «Woodchopper’s Ball» (Вуди Герман, ) — 7:38

Сторона 2
 «Spider in My Web» (Элвин Ли) — 7:42
 «Summertime» (Джордж Гершвин) / «Shantung Cabbage» () — 5:44
 «I’m Going Home» (Элвин Ли) — 6:24

CD-переиздание 2002 года 
 «Rock Your Mama» — 3:46
 «Spoonful» — 6:23
 «I May Be Wrong, But I Won’t Be Wrong Always» — 9:49
 «Summertime» / «Shantung Cabbage» — 5:44
 «Spider in Your Web» — 7:43
 «» — 7:38
 «Standing at the Crossroads» — 4:10
 «I Can’t Keep from Crying, Sometimes / Extension on One Chord / I Can’t Keep from Crying Sometimes» — 17:04
 «I’m Going Home» — 6:24

Участники записи 
 Элвин Ли — гитара, вокал
  — орга́н
  — ударные
  — бас-гитара

Чарты

Альбом 
Альбом — Billboard (США)

История релиза

Примечания 

Альбомы Ten Years After
Концертные альбомы Decca Records
Концертные альбомы 1968 года